Соболиха — деревня в Сямженском районе Вологодской области при впадении реки Малый Пунгул в Большой Пунгул.

Входит в состав Житьёвского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Житьёвский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 17,5 км, до центра муниципального образования Житьёва — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Завозиха, Ярыгино, Мякотиха.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Соболиха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района